Rachline est le patronyme d'origine ukrainienne de :

 Lazare Rachline (1905-1968), résistant français,
 Michel Rachline (1933-2012), poète, écrivain, et romancier français, l'un des fils de Lazare ;
 François Rachline (né en 1948), écrivain, essayiste, universitaire français, fils de Lazare, et frère du précédent ;
 David Rachline (né en 1987), homme politique français, du Front national, sans parenté directe avec les précédents.